Боббі Карпентер (,  13 липня 1963, Беверлі, Массачусетс) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду США.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Його донька Александра Карпентер також хокеїстка, двічі ставала чемпіонкою світу, срібний призер Олімпійських ігор 2014.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1981 року виступами за команду «Вашингтон Кепіталс» в НХЛ.

1981 року був обраний на драфті НХЛ під 3-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Бостон Брюїнс» та «Нью-Джерсі Девілс».

Загалом провів 1318 матчів у НХЛ, включаючи 140 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США.

Тренерська кар'єра 
Працював асистентом головного тренера клубу «Нью-Джерсі Девілс» з 2000 по 2003 роки.

Нагороди та досягнення 
 Учасник Матчу всіх зірок НХЛ — 1985.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Джерсі Девілс», як гравець — 1995, як асистент головного тренера — 2000, 2003.

Статистика

Посилання 
 
 

Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»
Американські хокейні тренери‎
Тренери «Нью-Джерсі Девілс»
Спортсмени з Массачусетсу